Jacob van Heemskerck, Nederlands zeevaarder en viceadmiraal (1567–1607)
 Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (1908), Nederlandse pantserschip
 Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (1940), Nederlandse kruiser
 Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (1986), Nederlands fregat
 Jacob van Heemskerckklasse, klasse van fregatten, vernoemd naar het voorgaande fregat